Ростоки може бити:

 Ростоки (Свидњик), насељено мјесто у округу Свидњик, Прешовски крај, Словачка Република
 Ростоки (Праг-запад), град у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Ростоки (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република